O intersecție este un nod rutier în care două sau mai multe drumuri se întretaie. O intersecție poate avea 3 căi - joncțiune în T , 4 căi - o răscruce de drumuri sau 5 căi ori mai multe. Deseori intersecțiile, cele mai circulate, sunt controlate de lumini de trafic, și poate exista un sens giratoriu.

Intersecțiile sunt:
 cu circulație nedirijată; 
 cu circulație dirijată; în această categorie fiind incluse și intersecțiile cu sens giratoriu;

Istorie
În Evul Mediu, semnele multidirecționale amplasate la intersecții au devenit comune, oferind direcții către localități.

Legături externe
  Prioritatea și circulația în intersecții
  Intersecție la webdex.ro

Legislație rutieră
Drumuri